Gustavo Machado — um ator brasileiro conhecido pelo filme Quanto Dura o Amor? e O Amor Segundo B. Schianberg.
 Gustavo Machado — um desenhista brasileiro responsavel pelos quadrinhos brasileiros do personagem Zé Carioca.
 Gustavo Machado Rosa — um artista plástico brasileiro, também conhecido apenas como Gustavo Rosa.
 Gustavo Machado — um estilista brasileiro casado com a atriz Juliana Knust.

Desambiguação